Лас Акасијас има више значења:

 Лас Акасијас (Асенсион), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Лас Акасијас (Ханос), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Лас Акасијас (Сан Габријел Мистепек), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Лас Акасијас (Акајукан), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Лас Акасијас (Хучипила), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику